Сезон ФК «Ейбар» 2020—2021 - 81-й за ліком сезон футбольного клубу Ейбар і його 7-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Гравці

Склад першої команди

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли 

 2,000,000 €

Пішли 

 1,400,000 €

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Всі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців 
Востаннє оновлено 1 лютого 2021

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Ейбар»
Ейбар